

Patronyme 

 Amber Hearn (1984-), footballeuse néo-zélandaise.
 Ann Hearn (1953-), actrice américaine.
 Brett Hearn (1958-), pilote automobile américain de stock-car.
 Chick Hearn (1916-2002), commentateur sportif américain.
 Ciaran P. Hearn (1985-), joueur international canadien de rugby à XV.
 Eddie Hearne (1887-1955), pilote automobile américain. 
 Edward Hearn (1888-1963), acteur américain.
 Jeff Hearn (1947-), sociologue britannique.
 John Hearn (1827-1894), agent immobilier] et homme politique québécois.
  (1863-1927), homme d'affaires et homme politique québécois (fils du précédent).
 Kevin Hearne (1970-), auteur américain de fantasy urbaine.
 Lacey Hearn (1881-1969), athlète américain.
 Lafcadio Hearn (1850-1904), écrivain irlandais qui prit ensuite la nationalité japonaise sous le nom de Yakumo Koizumi (小泉八雲 Koizumi Yakumo).
 Lian Hearn (1942-), pseudonyme de l'écrivain Gillian Rubinstein.
 Loyola Hearn, C.P. (1943-), homme politique canadien.
Matthew Aylward Hearn (1933-1901), avocat québécois.
 Michael A'Hearn (1940-2017), astronome et professeur américain.
 Patrick O'Hearn (1954-), bassiste, multi-instrumentiste et compositeur américain.
 Richie Hearn (1971-), pilote automobile américain.
 Samuel Hearne (1745-1792), explorateur britannique.
 Thomas Hearne (1678-1735), antiquaire, historien et bibliothécaire britannique.
 Thomas Hearns (1958-), boxeur américain.

Toponyme 

Pico/Chick Hearn, nom d'une station du métro de Los Angeles.
Hearne, ville située dans le comté de Robertson, dans l’État du Texas, aux États-Unis.

Autre 
The Lonely Passion of Judith Hearne est un film britannique réalisé par Jack Clayton, sorti en 1987.

Voir aussi

Patronyme anglais
Patronyme irlandais